Philippe Alliot, francoski dirkač Formule 1, *27. julij 1954, Voves, Eure-et-Loir, Francija.

Philippe Alliot je upokojeni francoski dirkač Formule 1. Debitiral je na Veliki nagradi Brazilije v sezoni 1984 z RAMom. V svoji karieri se je uspel šestkrat uvrstiti med dobitnike točk, petkrat za šesto mesto, in kot najboljšo uvrstitev kariere, peto mesto na Veliki nagradi San Marina v sezoni 1993. V sezoni 1994 je nastopil le na dveh dirkah, nato pa se je upokojil. Skupno je nastopil na 109-ih dirkah in osvojil 7 prvenstvenih točk.

Popoln pregled rezultatov 
(legenda)

Glej tudi 
 seznam francoskih dirkačev

Alliot, Philippe
Alliot, Philippe
Alliot, Philippe
Alliot, Philippe